Tartarocreagris är ett släkte av spindeldjur. Tartarocreagris ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Helplåtklokrypare
Tartarocreagris